El término anorexia puede referirse:

 a la anorexia como síntoma, puede causar la falta de apetito  enfermedades generales y digestivas o simplemente en situaciones transitorias de la vida cotidiana;
 a la anorexia nerviosa, no una enfermedad específica, sino un trastorno o desorden caracterizada por una pérdida autoinducida de peso, acompañada por una distorsión de la imagen corporal;
 a la anorexia nerviosa inversa, dismorfia muscular o vigorexia, un trastorno mental en el que la persona se obsesiona por aumentar la masa muscular y conseguir un cuerpo musculoso;
 a la anorexia sexual o anafrodisia, la pérdida del «apetito» para la interacción romántica y a la vez sexual.

Enlaces externos